Barásoain är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Barásoain ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Barásoain är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är Monte San Pelayo,  meter över havet,  km öster om Barásoain. Runt Barásoain är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tafalla,  km söder om Barásoain. Trakten runt Barásoain består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra